

Pessoas
Ettore Majorana
Quirino Majorana

Outros
Prêmio Majorana
Majorana (gênero)
Origanum majorana
Férmion de Majorana

Desambiguação